Иногоро́дние (в ед.ч. иногоро́дний) — в общепринятом смысле — жители других городов.
 Иногородние — представители некоренного населения казачьих земель.